Die 1. Legislaturperiode der bremischen Bürgerschaft lief von 1946 bis 1947. Sie wurde eingeleitet durch die Wahl vom 13. Oktober 1946.

Die Wahlbeteiligung belief sich auf 85,2 %.

Präsident der Bürgerschaft war August Hagedorn (SPD).

Wahlergebnis 

Hinweise:
 Die Bremer Demokratische Volkspartei (BDV) wurde 1951 Teil der Freien Demokratischen Partei (FDP).
 Die Bürgerschaft hatte zunächst 80 Sitze.
 Bremerhaven wurde erst 1947 Teil des Landes Bremen. Am 7. Februar 1947 wählte die Wesermünde/Bremerhavener Stadtverordnetenversammlung zwanzig Abgeordnete, die am 13. Februar 1947 Mitglieder der Bürgerschaft wurden.

Abgeordnete 
Hinweis: Die Bremerhavener Abgeordneten waren nur im Landtag vertreten. Das Mandat von Senatoren ruhte.

Siehe auch 
 Wahlergebnisse und Senate in Bremen
 Senat Kaisen II (SPD/BDV/KPD)

Literatur 
 Norbert Korfmacher: Mitgliederverzeichnis der Bremischen Bürgerschaft 1946 bis 1996 (= Kommunalpolitik, Band 1). Lit, Münster 1997, ISBN 3-8258-3212-0.

 01